Johann John ist der Name folgender Personen:

* Johann John (Theologe) (1796/1797–1865), deutscher Theologe und Geistlicher
 Johann August Friedrich John (1794–1832), deutscher Diener von Johann Wolfgang von Goethe, siehe Goethes Diener
 Johann Friedrich John (1782–1847), deutscher Chemiker und Pharmakologe
 Johann Jacob John (1665–1707), deutscher Orgelbauer